Bigod steht für:
 Bigod (Adelsgeschlecht), anglonormannische Adelsfamilie
 Bigod 20, deutsche Band

Bigod ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Bigod (1508–1537), englischer Adliger

 Ralph Bigod († 1461), englischer Ritter